Keith Murdoch (1885–1952) – australijski dziennikarz, ojciec Ruperta
 Keith Murdoch (1943–2018) – nowozelandzki rugbysta